F-16 Fighting Falcon, een type straaljager
 Volvo F16, een vrachtwagentype van Volvo
 Fietssnelweg F16 van Lier naar Lint 
 F16 (catamaran), een klasse van sport/race-zeilcatamarans
 f16 (diafragma), een diafragma-opening in de fotografie
 F16 (verkeersbord), verkeersbord “einde trambaan” in Nederland